Il migliore (The Natural) – romanzo di Bernard Malamud del 1952
 Il migliore (The Natural) – film del 1984 diretto da Barry Levinson
 The Natural – album di Mic Geronimo del 1995
 The Natural – singolo di Mic Geronimo del 1995, dall'album omonimo